Schwarzkopf est un toponyme, celui de la montagne « à tête [ou cime] noire (schwarz) », le Schwarzkopf, situé(e) dans les Hohe Tauern et Alpes autrichiennes (Europe).

Schwarzkopf est aussi un patronyme, toujours germanique, porté par :
 Anton Schwarzkopf (1924-2001), un ingénieur allemand concepteur de montagnes russes ; 
 Elisabeth Schwarzkopf (1915-2006), une soprano allemande ;  
 Hans Schwarzkopf, créateur des « shampoings à tête noire » de la marque allemande  de cosmétiques qui porte encore son nom :
 voir le groupe Henkel qui a racheté la marque Schwarzkopf ; 
 Klaus Schwarzkopf (1922-1991), acteur allemand ;
 Nikolaus Schwarzkopf (1884-1962), écrivain allemand ;
 Norman Schwarzkopf (1934-2012), général de l'armée américaine.  

Patronyme allemand